Karismatisk kan syfta på:
 Karisma – den ursprungliga betydelse är en tydlig manifestation av nåd, numera används ordet oftast i betydelsen "personlig utstrålning" 
 Karismatisk kristendom – de rörelser som sedan 1960-talets vidare spridning och breddning tagit till sig de uttryck och läror som återaktualiserades av pentekostalismen

Se även
Charm